Breaking Point:
 Breaking Point — одиннадцатый полноформатный альбом голландского коллектива Clan of Xymox.
 Breaking Point — упразднённое ppv шоу в WWE.

См. также 

 Точка разрыва (значения)